Through-the-lens (através da lente) é um termo em inglês utilizado na fotografia para descrever o sistema de uma câmera medir a luz.

Fotografia